Passerini ist der Familienname folgender Personen:

 Carlo Passerini (1793–1857), italienischer Entomologe
 Carlo Passerini Tosi (1916–1991), italienischer Altphilologe, Romanist, Italianist und Lexikograf
 Carlo Gambacorti-Passerini (* 1957), italienischer Mediziner
 Giovanni Battista Passerini (1658–1710), italienisch-österreichischer Steinmetz und Bildhauer
 Giovanni Passerini (1816/1819–1893), italienischer Botaniker und Entomologe
 Ilario Passerini (* 1952), italienischer Kanute
 Luigi Passerini (1816–1877), italienischer Historiker und Politiker
 Luisa Passerini (* 1941), italienische Historikerin
 Silvio Passerini (1469–1529), italienischer Kardinal

Siehe auch:
 Terranova dei Passerini, eine Gemeinde in der Provinz Lodi, Italien
 Passerini-Reaktion, eine Reaktion zur Synthese von Estern